Вершинина — женская форма фамилии . Известные носительницы:
* Вершинина, Людмила Ивановна (1928—2021) — советская и украинская театральная актриса, артистка и главный режиссёр Днепровского театра драмы и комедии, народная артистка Украинской ССР (1977).
 Вершинина, Наталья Николаевна (род. 1977) — российская хоккеистка на траве.
 Вершинина, Татьяна Васильевна (род. 1954) — советская и российская тележурналистка.